

Нові Рацибори — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Нові Рацибори — село в гміні Соколи Високомазовецького повіту Підляського воєводства